jMonkeyEngine (jME) — игровой движок, предназначенный для создания современных трёхмерных приложений, активно использующих шейдеры. jMonkeyEngine написана исключительно на языке программирования Java и использует по умолчанию LWJGL для рендеринга. Полностью поддерживаются версии OpenGL со второй по четвёртую.

jMonkeyEngine — проект с открытым исходным кодом. Он используется рядом коммерческих компаний, специализирующихся на производстве компьютерных игр, и образовательных учреждений. По умолчанию jMonkeyEngine 3 поставляется вместе с SDK.

jMonkeyEngine 3 SDK 
Сам по себе jMonkeyEngine — лишь набор библиотек, служащий для низкоуровневой разработки игровых приложений. Однако, при использовании его вместе с интегрированной средой разработки, например официальным jMonkeyEngine 3 SDK, превращает его в высокоуровневый инструментарий разработки графических приложений. SDK основан на платформе NetBeans, позволяющей использовать графические редакторы и плагины. Помимо стандартного центра обновлений NetBeans, SDK имеет собственный репозиторий плагинов, позволяющий выбирать между стабильными и ежедневными сборками. Поддерживает разработку приложений под Android.

Примечание: «jMonkeyPlatform» и «jMonkeyEngine 3 SDK» — одно и то же.

Ardor3D 

Ardor3D — открытый профессиональный трёхмерный игровой движок, написанный полностью на Java и использующий OpenGL для визуализации. Он предназначен для использования в высокопроизводительных играх и симулирующих приложениях. Есть возможность его использования для программирования игр под платформу Android.
Движок послужил основой для ряда игр и приложений NASA.

История создания 
23 сентября 2008 года Джошуа Слэк и Рикард Херлитц создали форк jMonkeyEngine, из-за несогласия с наименованием, лицензированием, структурой сообщества последнего. Также они ставили перед собой задачу создать высокопроизводительный графический движок с коммерческой поддержкой.

Первый релиз состоялся 2 января 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт сообщества
 jMonkeyEngine на GitHub
 Сайт не официального русскоязычного сообщества

См. также 
 LWJGL

Игровые движки по алфавиту
Свободные игровые движки
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение с лицензией zlib
Программное обеспечение с лицензией BSD
Приложения, использующие OpenGL